Duronto Express (von , , dt. rastlos, ruhelos, unbändig) ist eine Zuggattung hochwertiger Nachtzüge der Indischen Eisenbahn. Die Züge verbinden mit wenigen Zwischenhalten die wichtigsten Städte miteinander.

Geschichte 
Das Angebot der Duronto-Züge wurde entwickelt, um schnellere Verbindungen anbieten zu können, ohne Hochgeschwindigkeitsstrecken zu bauen. Der erste Duronto Express verkehrte am 18. September 2009 zwischen dem Bahnhof Sealdah in Kalkutta und Delhi und legte diese Strecke nonstop nur mit drei technischen Zwischenhalten zurück. Diese wurden erst 2016 für den Fahrgastwechsel freigegeben.

Angebot 
Im Fahrplan 2020 wurden 25 Duronto-Verbindungen angeboten. Die Züge sind die schnellsten Verbindungen zwischen den großen Städten, die Reisezeit ist kürzer als in den Rajdhani-Express-Zügen.

Die Fahrkartenpreise richten sich nach Angebot und Nachfrage und werden dynamisch gestaltet.

Für die Züge werden hochwertige LHB-Wagen in einem gelb-grünen Anstrich eingesetzt, die auf elektrifizierten Strecken mit einer WAP-7 bespannt sind, auf nicht elektrifizierten Strecken kommen Diesellokomotiven der Klassen WDP-4B und WDP-4D zum Einsatz. Die Züge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von .

Einige Züge sind mehr als einen Tag unterwegs. Die längste Verbindung verkehrt von Ernakulam im Bundesstaat Kerala in Südindien nach Delhi und ist auf der 2639 km langen Linie nahezu zwei Tage unterwegs. Bis Vadodara wird der Zug von einer Diesellokomotive geführt, danach bespannt eine Elektrolokomotive den Zug bis Delhi. Der Zug verkehrt nur einmal in der Woche.

Komfort 
Die Züge bieten die folgenden Wagenklassen:

 First Class AC (A1): Schlafwagen mit 2- oder 4-Bett-Abteilen
 AC 2-tier sleeper (A2): Liegewagen mit 4er-Abteilen
 AC 3-tier sleeper (A3): Liegewagen mit 6er-Abteilen, zwei Liegeplätzen übereinander entlang des Seitenganges

In einigen wird zusätzlich angeboten:

 Sleeper Class (SL): Liegewagen mit 6er-Abteilen ohne Klimatisierung
 AC 3-tier economy (E2): Liegewagen mit 6er-Abteilen, drei Liegeplätzen übereinander entlang des Seitenganges. Diese Wagenklasse wird nur noch in wenigen Zügen angeboten.

Die Verpflegung ist im Preis der Fahrkarte enthalten. Sie wird in den meisten Zügen im Küchenwagen zubereitet und an den Platz serviert. Steckdosen für die Fahrgäste sind vorhanden.

Liste der Duronto-Expresszüge 
Im Fahrplan 2020 gab es 25 Duronto-Zugpaare:

Siehe auch 
 Shatabdi Express
 Rajdhani Express

Weblinks

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Indien)
Zuggattung im Personenverkehr